Regal steht für:
 Regal (Möbelstück), Möbelstück, das der Lagerung von Gegenständen dient
 Regal, Mehrzahl Regalien, ein königliches bzw. staatliches Hoheitsrecht oder Privileg
 Regal Mountain, ein 4220 m hoher Schichtvulkan in den Wrangell Mountains nahe der Grenze von Alaska zu Yukon
 Regal Entertainment Group, die größte Kinokette in Nordamerika (USA und Kanada)
 FC Regal Bukarest, eine Fußballmannschaft

Musik:
 Regal (Musikinstrument), historisches Orgelinstrument
 davon abgeleitet eine Gruppe von Registern bei der Orgel, siehe Register (Orgel)
 Regal Records, mehrere Plattenlabel
 Live at the Regal, ist ein 1965 veröffentlichtes Livealbum des US-amerikanischen Bluesgitarristen B. B. King

Verkehrsmittel:
 Regal Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Regal (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Regal Roadsters, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Buick Regal, ein Pkw-Modell der amerikanischen Automarke Buick
 Reliant Regal, ein dreirädriger Pkw der Reliant Motor Company
 AEC Regal, ein nicht mehr produziertes Omnibusmodell von AEC

Regal ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Regal (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Caitlin Regal (* 1992), neuseeländische Kanutin
 Lionel Régal (1975–2010), französischer  Bergrennfahrer
 Stan Regal (* 1948), deutscher Gitarrist und Musikproduzent

Regal ist der Name folgender Orte 
in Polen:
 historischer Name von Regiele, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Regellen, 1938 bis 1945: Glaubitz, Kreis Goldap, Ostpreußen
in den Vereinigten Staaten:
 Regal (Minnesota)
 Regal (Missouri)
 Regal (North Carolina)
 Regal (Washington)

Siehe auch:
 Bernsteinregal
 Salzregal
 Rigal